Gil Eannes steht für:
 alte Schreibweise von Gil Eanes (15. Jh.), portugiesischer Seefahrer und Entdecker
 Gil Eannes (Schiff, 1914), Frachtschiff, später als portugiesischen Truppentransporter und Hospitalschiff genutzt
 Gil Eannes (Schiff, 1955), Museumsschiff, früheres portugiesisches Hospitalschiff